Генов може да се отнася за:

 Антоний Генов (1950 – 2006), български артист;
 Антон Генов (р. 1966), български футболен съдия;
 Борислав Генов (1926 – 2010), български партизанин;
 Гаврил Генов (1892 – 1934), български комунист;
 Димитър Генов (р. 1942), български футболист;
 Едуард Генов (1946 – 2009), български общественик, политически затворник;
 Любен Генов (1945 – 1989), български тенисист;
 Мариян Генов (р. 1979), български футболист;
 Милан Генов (1877 – 1928), български фармацевт;
 Паун Генов (1915 – 1999), български писател, поет и документалист;
 Петър Генов (р. 1970), български шахматист;
 Севдалин Генов (р. 1943), български писател;
 Стефан Генов (р. 1954), български футболен треньор;
 Тодор Генов (1903 – 1988), български драматург и белетрист;
 Любка Генова (р. 1983), българска шахматистка;
 Натали Генова (р. ?), българска модна дизайнерка;
 Поли Генова (р. 1987), българска певица;
 Димитър Генов (р. 1990), български волейболист.